Kuat puede referirse a:

 Una bebida carbonatada con sabor a guaraná llamada Kuat que se comercializa en Brasil. Es una marca de la empresa multinacional Coca-Cola y su principal competidor es Guaraná Antártica.

 Un planeta del universo de ficción la Guerra de las Galaxias llamado Kuat.